Daucus subglaber är en flockblommig växtart som beskrevs av Iuliu Prodan. Daucus subglaber ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
subglaber